The Great Pretender kan avse:

Musik
 The Great Pretender – en sång skriven av Buck Ram och ursprungligen inspelad av The Platters
 The Great Pretender (album av Lester Bowie) – 1981
 The Great Pretender (album av Freddie Mercury) – 1992
 The Great Pretender (album av Dolly Parton) – 1984
 "The Great Pretender (sång av Brian Eno) – en sång, av Brian Eno från hans album Taking Tiger Mountain (By Strategy) 1974 .